

Cinema
Taken – film del 1999 diretto da Max Fischer
Io vi troverò (Taken) – film del 2008 diretto da Pierre Morel
Taken - La vendetta (Taken 2) – film del 2012 diretto da Olivier Megaton
Taken 3 - L'ora della verità (Taken 3) – film del 2014 diretto da Olivier Megaton

Letteratura
Taken – romanzo del 2001 di Kathleen George
Deserto di sangue (Taken) – romanzo del 2012 di Robert Crais
Taken – romanzo del 2013 di Erin Bowman

Musica
Taken – gruppo musicale statunitense

Televisione
Taken – miniserie televisiva statunitense del 2002
Taken - Alla ricerca di Sophie Parker (Taken: The Search for Sophie Parker) – film TV del 2013 diretto da Don Michael Paul
Rapiti (Taken) – episodio della terza stagione di Alias
Uno stupro redditizio (Taken) – episodio della seconda stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
Taken  – serie televisiva del 2017